Argala peut désigner :

 Argala, une planète dans l'univers de fiction de Star Trek
 Argala, le surnom de José Miguel Beñarán Ordeñana, un membre de l'organisation armée ETA